Le sigle LST peut faire référence à :

 Landing Ship Tank,
 Large Space Telescope, nom d'origine du télescope spatial Hubble.
 Gare de Liverpool Street (London Liverpool Street)
 , une transformation similaire à la transformation Laplace
 
 
 
 Least slack time scheduling
 Legal Studies teacher
 , une entreprise allemande disparue
 
 Local Standard Time
 Local Sidereal Time
 
 
 Löwenheim–Skolem theorem

Source de la traduction 

Sigle de 3 caractères